Sentius Saturninus ist der Name folgender Personen: